Дара Хауэлл (; род. ) — канадская фристайлистка. Чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Спортивная карьера 
Родилась 23 августа 1994 года.

Занимается лыжами с двух лет.

Начала карьеру с 2010 года в клубе Muskoka Ski Club.

Примечания 

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года